Sokółki (gromada w powiecie grajewskim) (ełcki/grajewski)
 Sokółki (gromada w powiecie oleckim)